Stenenkamer, de benaming voor een huis of boerderij van baksteen met een oorsprong in de middeleeuwen. Er zijn in in Nederland ongeveer veertig, vaak niet meer bestaande, gebouwen onder die naam bekend.

 Steenenkamer (Putten), een buurtschap in de gemeente Putten
 Steenenkamer (Voorst), een buurtschap in de gemeente Voorst gelegen bij Deventer
 Stenen Kamer (Kerk-Avezaath), een voormalige boerderij in Kerk-Avezaath
 De Steenen Kamer, een boerderij in Rijnenburg

Zie ook:
 Steenhuis